Далаху́ () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Керенд-э-Герб.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Гехваре (بخش گهواره)
Население области на 2006 год составляло 42 310 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Керманшаха